In 1964/65 werd het 27e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld.  APOEL Nicosia won de competitie voor 10e keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1964/65